Brassin ist der Familienname folgender Personen: